Василий Тимофеевич Деревляный (; род. 23 августа 1962 года, с. Белоскирка, Тернопольский район, Тернопольская область, УССР, СССР) — украинский политик. Народный депутат Украины. Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» с декабря 2001, глава её Тернопольской областной организации с января 2003.

Первый заместитель председателя Тернопольского областного совета с декабря 2015.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Украинец.

В 1979 году окончил Баворивськую среднюю школу и поступил в Киевский геологоразведочный техникум на специальность техник-геофизик. В 2005 году окончил Юридический институт Тернопольского национального экономического университета по специальности правоведение.

В 1982—1984 — служба в армии.

В 1985—1992 работал рабочим на заводе «Орион» (г. Тернополь).

С сентября 1997 по май 1998 заместитель директора Тернопольского хлебозавода № 1.

С января 2002 работал в ООО «АНТ».

Политическая карьера 

С августа 1989 — член Украинского Хельсинкского союза.

В 1992 — один из инициаторов создания Украинской консервативной республиканской партии, с 1992 по 2002 — заместитель председателя Тернопольской областной организации УКРП.

С 1998 по 2002 — депутат Тернопольского районного совета.

С декабря 2000 по июль 2001 — координатор Гражданского комитета Тернопольщины «За Украину без Кучмы».

С ноября 2001 — руководитель Тернопольского областного штаба Блока Юлии Тимошенко.

Депутат Тернопольского областного совета (2002—2006), руководитель фракции «Батькивщина».

В 2006 и в 2007 избирался народным депутатом Украины по избирательному списку Блока Юлии Тимошенко. Председатель подкомитета по вопросам охраны историко-культурного наследия Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности.

С 12 декабря 2012 по 27 ноября 2014 — народный депутат Украины VII созыва от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», № 36 в списке. Член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и связи.

Ссылки 
 В. Т. Деревляный на сайте Верховной Рады

Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Выпускники Тернопольского национального экономического университета
Члены «Батькивщины»
Депутаты районных советов Украины
Депутаты Тернопольского областного совета